Международный теннисный турнир в Нинбо 2011 — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнир, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в китайском городе Нинбо.

Соревнования прошли с 12 по 18 сентября. Впервые проведён турнир не только среди женщин, но и среди мужчин.

Чемпионы прошлого года:
 женский одиночный разряд:  Альберта Брианти
 женский парный разряд:  Чжань Цзиньвэй /  Чэнь И

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Лу Яньсюнь обыграл  Юргена Цоппа со счётом 6-2, 3-6, 6-1.

Женщины 

 Анастасия Екимова обыграла  Эрику Сэму со счётом 7-63, 6-3.
 Анастасия Екимова выигрывает 2й титул в сезоне и 12й за карьеру в туре федерации.
 Эрика Сэма уступает 1й финал в сезоне и 4й за карьеру в туре федерации.

Парные турниры

Мужчины 

 Каран Растоги /  Дивидж Шаран обыграли  Яна Герныха /  Юргена Цоппа со счётом 3-6, 7-63, [13-11].

Женщины 

 Татьяна Лужанская /  Чжэн Сайсай обыграли  Чжань Цзиньвэй /  Хань Синьюнь со счётом 6-4, 5-7, [10-4].
 Татьяна Лужанская выигрывает 2й титул в сезоне и 20й за карьеру в туре федерации.
 Чжэн Сайсай выигрывает 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре федерации.

Ссылки

См. также 
 Международный теннисный турнир в Нинбо
 Цикл женских турниров ITF 2011
 Портал: Теннис

Китай
Сентябрь 2011 года
Международный теннисный турнир в Нинбо 2011